Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón (Carrión de los Condes, 1511-Ciudad de México, Virreinato de la Nueva España, 1564), IV señor de Salinas, fue el segundo virrey de Nueva España, entre 1550 y 1564, tras haber sido virrey de Navarra entre 1547 y 1549.
En su gobierno se fundó la Real y Pontificia Universidad de México.

Biografía 

Hijo de Antonio de Velasco y Manrique, III señor de Salinas de Pisuerga y Casas del Carrión, y de su esposa, Ana Juana Ruiz de Alarcón y Toledo, sucedió en el virreinato de Nueva España a Antonio de Mendoza, quien tuvo que elegir entre este y el de Perú, mientras Luis de Velasco ocuparía el otro puesto. Llegó a San Juan de Ulúa el 23 de agosto de 1550 y pasó el mes de septiembre en Puebla, mientras Mendoza tomaba su decisión. Finalmente los dos se reunieron en Cholula y Mendoza eligió el Perú. El 25 de noviembre del mismo año, Velasco llegó oficialmente a la Ciudad de México como virrey de Nueva España, cargo que ocupó hasta su muerte el 31 de julio de 1564.

Suele considerársele gobernante prudente. Ayudó a los nativos a defenderse frente a los abusos de los propietarios de minas de oro, y liberó a 15000 esclavos ilegales. De su mandato destacan la abolición efectiva de la encomienda, la liberación de los indios ilegalmente esclavizados, la urbanización de poblados, la realización de importantes obras públicas, la apertura en 1553 de la Universidad de México y la colonización, pacificación (inaugurada el 25 de enero) y conquista de territorios del norte del virreinato, fundando ciudades como San Miguel el Grande (hoy San Miguel de Allende), Durango (1563), San Felipe de Ixtlahuaca y Nombre de Dios. Su hijo Luis de Velasco y Castilla, Marqués de Salinas, también fue virrey de Nueva España.

La supresión de la encomienda y la mejora del trato a los indios habían sido prescritas por la corona española desde 1542, con la promulgación de las llamadas Leyes Nuevas, inspiradas por Fray Bartolomé de las Casas. A diferencia de su predecesor, que no exigió su cumplimiento, aunque nominalmente las acatara, y que incluso llegó a suspenderlas, Luis de Velasco las puso en práctica venciendo con energía la oposición de los encomenderos, como por otra parte le había ordenado detalladamente Carlos I al nombrarle Virrey en Bruselas en 1549. Otras realizaciones del mandato de Velasco fueron también resultado del disciplinado y tenaz cumplimiento de las instrucciones recibidas de la metrópoli, desde las cortes de Carlos V y de Felipe II.

En 1558 la Ciudad de México sufrió su primera gran inundación de la época española, que se convirtió en epidémica. 
Hasta 1560 Velasco gobernó con autoridad ilimitada. Aunque no cometió ningún abuso, en este año la Audiencia y otros influyentes españoles intentaron que el emperador limitara la autoridad del virrey, poniendo el requisito de que sus actuaciones necesitaran la autorización de la Audiencia.

En sus años finales, Velasco se centró en fundar asentamientos en Florida, en explorar el Océano Pacífico y en aumentar las riquezas del imperio. El 22 de mayo de 1559 fundó lo que es ahora la ciudad de Yurécuaro en el estado de Michoacán. En ese mismo año envió una flota de trece naves bajo el mando de Tristán de Luna y Arellano para establecerse en la costa oriental de Florida, pero la expedición fracasó debido a la hambruna y a las revueltas de los hostiles guerreros nativos. Los españoles se vieron forzados a marcharse.

Al principio de 1564 Velasco encargó a Miguel López de Legazpi y Andrés de Urdaneta una expedición por el Pacífico hasta las islas Filipinas, a donde habían llegado Fernando de Magallanes en 1521 y Ruy López de Villalobos en 1543.

Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón murió en 1564. Le sucedió Gastón de Peralta, marqués de Falces.

Fue el primer virrey en vivir en el Palacio Real o Palacio Virreinal, otra propiedad de la familia del marqués del Valle de Oaxaca (es decir, de la familia de Hernán Cortés), actual Palacio Nacional.

Su esposa fue Ana de Castilla y Mendoza, descendiente de la Casa real de Castilla, hija de Diego de Castilla, señor de Gor y caballerizo mayor de Carlos V, descendiente del rey Pedro I de Castilla. Su hijo, Luis de Velasco y Castilla, también llegó a ser virrey de Nueva España y del Perú.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 "Administración Virreinal Novohispana", "Conceptualizaciones del del Virrey Novohispano", bibliojuridica.org
 "Origen del juicio de amparo", el punto 14 se refiere al Virreinato.
 Relación del Virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, a Luis de Velasco al término de su Gobierno.
 Genealogía del Virrey

Nobles de la provincia de Palencia
Presidentes de la Real Audiencia de México
Virreyes de la Nueva España
Virreyes de Navarra
Marqueses de España
Caballeros de la Orden de Santiago
Nacidos en Carrión de los Condes
Fallecidos en Ciudad de México